Triptiek (beeldende kunst)
Triptychon (Kvandal), muziekstuk